Raymond Berengarius III van Barcelona (1082-1131), graaf van Barcelona (1082-1131)
 Raymond Berengarius III van Provence (1136-1166), graaf van Provence (1144-1166)